Ла́ннер () — прізвище, поширене в Європі та Північній Америці.
 Август Ланнер (; 1835—1855) — австрійський композитор
 Йозеф Ланнер (; 1801—1843) — австрійський композитор, батько Августа Ланнера
  (; 1829—1908) — австрійська балерина і балетмейстер, дочка Йозефа Ланнера
  (; 1884—1926) — шведський гімнаст, олімпійський чемпіон (1908).

Примітки